

Luoghi
 Nome siciliano e precedente alla versione italianizzata del comune di Buscemi

Persone
 John Buscema (1927-2002), fumettista statunitense
 Sal Buscema, (1936-), fumettista statunitense, fratello di John Buscema.